Scout Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Scout Island (Arkansas)
 Scout Island (Colorado)
 Scout Island (Florida)
 Scout Island (Fresno County, Kalifornien)
 Scout Island (Merced County, Kalifornien)
 Scout Island (Louisiana)
 Scout Island (Montana)
 Scout Island (Nebraska)
 Scout Island (New York)
 Scout Island (South Carolina)
 Scout Island (South Dakota)
 Scout Island (Washington)
 Scout Island (West Virginia)
 Scout Island (Wisconsin)